Washington Capitals je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí ve Washingtonu, D.C.. Do NHL vstoupil v ročníku 1974/75 a hraje v Metropolitní divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Capital One Arena s kapacitou 18 506 diváků. Klubové barvy jsou červená, modrá a bílá.

Od jeho založení v roce 1974 "Caps" vyhráli jeden konferenční titul, díky kterému se v roce 1998 probojovali do finále bojů o Stanley Cup, a získali sedm divizních titulů. V roce 1997 tým vyměnil svůj domácí led v předměstském Capital Centre za nový ve Capital One Arena. Bývalý pracovník společnosti AOL, Ted Leonsis, vlastní klub od roku 1999 a doteď se mu podařilo tým oživit takovými hvězdami jako je Alexandr Ovečkin, Nicklas Bäckström či T.J. Oshie. Capitals v sezoně 2009/10 vyhráli svoji úplně první Prezidentskou trofej.

Úspěchy 
 Vítěz Stanley Cupu (1×)
 2017/18
 Vítěz základní části (3×)
 2009/10, 2015/16, 2016/17
 Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (2×)
 1997/98, 2017/18
 Vítěz Patrickovy divize (1×)
 1988/89
 Vítěz jihovýchodní divize (7×)
 1999/00, 2000/01, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13
 Vítěz metropolitní divize (4×)
 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Individuální trofeje 
Zdroj:

Vyřazená čísla na dresu 

 5 Rod Langway číslo dresu bylo vyřazeno 26. listopadu 1997
 7 Yvon Labre číslo dresu bylo vyřazeno 22. listopadu 1980
 11 Mike Gartner číslo dresu bylo vyřazeno 28. prosince 2008
 32 Dale Hunter číslo dresu bylo vyřazeno 11. března 2000

Nejlepší hráči v historii klubu 
Zdroj: 

 Tučně – aktivní hráči
 stav po sezoně 2021/2022

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Farmy 
Capitals má jako všechny ostatní týmy v NHL farmářské týmy. Od roku 2005 až do současnosti mají první farmářský tým Hershey Bears a druhý farmářský tým mají v ECHL: Reading Royals od roku 2012. Tyto týmy slouží k přípravě mladých hráčů nebo náhradních hráčů pro NHL.

Češi a Slováci ve Washington Capitals

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Washington Capitals na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1974
Sportovní kluby ve Washingtonu, D.C.